Дворец культуры металлургов:
 Дворец культуры металлургов — в Донецке
 Дворец культуры металлургов — в Мариуполе
 Дворец культуры металлургов — в Самаре
 Дворец культуры металлургов — в Челябинске
 Дворец культуры металлургов — в Запорожье
 Дворец культуры металлургов — в Ижевске